Leeflang ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Leeflang (* 1979), niederländischer Musiker
 Ed Leeflang (1929–2008), niederländischer Dichter
 Frank Leeflang (* 1936), surinamischer Politiker und Diplomat
 Fred Leeflang (1945–2018), niederländischer Jazzmusiker